El nombre «Faustino Fernández» puede referirse a:

 Faustino Fernández Álvarez (1950-2014), periodista español.
 Faustino Fernández Ovies (1953-), ciclista español.
 Faustino J. Fernandez-Vina (1952-), juez cubano-estadounidense.